Douglas Henderson (1914-2010) – diplomatico e ambasciatore statunitense
Douglas Henderson (1919-1978) – attore statunitense
Douglas Mackay Henderson (1927-2007) – botanico scozzese
Douglas James Henderson (1934-2020) – fisico e chimico canadese
Douglas Henderson (1935-2006) – politico scozzese
Doug Henderson (1913-2002) – calciatore britannico
Doug Henderson (1949) – politico britannico
Doug Henderson (1949) – artista statunitense
Doug Henderson (1960) – musicista statunitense
Dougie Henderson – batterista scozzese, componente dei Marmalade